Мэтт Крэйвен () — канадский киноактёр, родился в 1956 году в провинции Онтарио. Он снялся в более чем 40 фильмах, таких как С днём рождения меня, Лестница Иакова, K2, Несколько хороших парней, Присяжная, Нападение на 13-й участок, Паранойя и Люди Икс: Первый класс.

Играл офицера Ленни Гаера в американском сериале High Incident, доктора Тим Лоннера в медицинском сериале Доктора Лос Анджелеса, и шерифа Фреди Лэнгстона в сериале «Воскресение».

Биография 
Крейвен родился и жил первые годы в Онтарио. Его отец умер через шесть недель после его рождения. Крейвен бросил школу и начал работать, чтобы помочь матери и сестре. В 20 лет он увлёкся актёрским мастерством, его первой работой стала роль Джонатана Харкера в местной постановке «Дракулы» .

Личная жизнь 
Женат на визажистке Салли Саттон, которую встретил на съёмочной площадке фильма K2. У них двое детей, Николас и Джозефина.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады